Ilias bezeichnet:
 ein antikes griechisches Epos von etwa 700 bis 650 vor unserer Zeitrechnung, das Homer zugeschrieben wird:
 Informationen über das Werk, siehe Ilias
 Inhalt des Werkes, siehe Inhalt der Ilias
 Figuren des Werkes, siehe Figuren in der Ilias
 einen danach benannten Asteroiden, siehe (6604) Ilias
 den höchsten Berg des Peloponnes Hagios Ilias, siehe Taygetos
 andere höchste Berge auf griechischen Inseln, siehe Profitis Ilias
 einen griechischen Vornamen, international auch Elias
 den Fürsten von Moldau in der Zeit 1432–1442, siehe Iliaș I.
 den Fürsten von Moldau in der Zeit 1546–1551, siehe Iliaș II.
 ein Dorf in Albanien, siehe Ilias (Ort)
 ein Vorname, siehe Ilias (Vorname)

Ilias ist der Familienname folgender Personen:
 Periklis Ilias (* 1986), griechischer Mountainbike und Straßenradrennfahrer

ILIAS steht für:
 eine Open-Source-Software für E-Learning, siehe ILIAS

Siehe auch:
 Ilyas
 Iljas

Abkürzung